Schloss Thurnhof steht für folgende Bauwerke:

 Schloss Thurnhof (Hermagor) in Hermagor-Pressegger See, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Schloss Thurnhof (Kirchbach) in Kirchbach, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Schloss Thurnhof zu Linsberg in Bad Erlach, Niederösterreich
 Schloss Thurnhof (Zweinitz) in Weitensfeld im Gurktal, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

Siehe auch:
 Ansitz Thurnhof
 Wasserburg Thurnhof (Gemeinde Perg)